Лодердејл има више значења:
 Округ Лодердејл (Алабама)
 Округ Лодердејл (Мисисипи)
 Округ Лодердејл (Тенеси)
 Лодердејл (Минесота)